Die Liste der britischen Abgeordneten zum EU-Parlament (2019–2020) listet alle britischen Mitglieder des 9. Europäischen Parlamentes nach der Europawahl im Vereinigten Königreich 2019 auf. Mit dem per 31. Januar 2020 erfolgten Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union (dem sogenannten „Brexit“) sind auch die gewählten britischen Abgeordneten nicht mehr Mitglieder des EU-Parlaments.


Mandatsstärke der Parteien

Abgeordnete 

!
Vereinigtes Konigreich